Liska est un toponyme qui peut désigner :
 Liska, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dugopolje, comitat de Split-Dalmatie ;
 la Liska, un sommet des monts Zlatibor, un massif situé dans la région de Stari Vlah au sud-ouest de la Serbie.
 Liska, une poétesse française

Références